Breaza, città del distretto di Prahova
 Breaza, comune del distretto di Buzău
 Breaza, comune del distretto di Mureș
 Breaza, comune del distretto di Suceava